Kiesmannen per deelstaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vanaf 1968.

De volgende drie partijen zijn in het geding:
Democratische Partij (D) 
Republikeinse Partij (R) 
Onafhankelijk en overige partijen (O). Zo won de uiterst rechtse George Wallace vijf Zuidelijke staten in 1968 en deed vanaf 1996 de voorvechter van consumentenbelangen en environmentalist Ralph Nader mee hetzij als onafhankelijk kandidaat, hetzij voor de Green Party. In de verkiezingen van 2000 was zijn deelname cruciaal in met name de staten New Hampshire en Florida. 

De strijd ging (hoofdzakelijk) tussen:
 1968 Hubert Humphrey (D) versus Richard Nixon (R); de onafhankelijke kandidaat George Wallace won vijf Zuidelijke staten
 1972 George McGovern (D) versus Richard Nixon (R)
 1976 Jimmy Carter (D) versus Gerald Ford (R)
 1980 Jimmy Carter (D) versus Ronald Reagan (R)
 1984 Walter Mondale (D) versus Ronald Reagan (R)
 1988 Michael Dukakis (D) versus George H.W. Bush (R)
 1992 Bill Clinton (D) versus George H.W. Bush (R)
 1996 Bill Clinton (D) versus Bob Dole (R)
 2000 Al Gore (D) versus George W. Bush (R)
 2004 John Kerry (D) versus George W. Bush (R)
 2008 Barack Obama (D) versus John McCain (R)
 2012 Barack Obama (D) versus Mitt Romney (R)
 2016 Hillary Clinton (D) versus Donald Trump (R)
 2020 Joe Biden (D) versus Donald Trump (R)

Noot
Het District of Columbia betreft de hoofdstad Washington D.C..

Zie ook
 Uitslagen Amerikaanse presidentsverkiezingen

Amerikaanse presidentsverkiezingen